Дворников, Дворніков () — російське прізвище, утворене від дворник («двірник»). Відомі носії:
 Дворников Георгій Георгійович (1951—1998) — український кіноактор.
 Дворников Микола Миколайович (1907—1938) — герой громадянської війни в Іспанії
 Дворников Тит Якович (1862—1922) — живописець, член Товариства пересувних художніх виставок і Товариства південно-російських художників.
 Дворніков Орест Васильович (1916—2000) — український лікар-рентгенолог, поет.
 Дворников Олександр Володимирович — російський воєнний командир.

Див. також 
 Дворнік
 Дворник
Російські прізвища